Luis Alvarez (1911-1988), Amerikaans natuurkundige
Luis H. Álvarez (1919), Mexicaans zakenman en politicus 
Luis Álvarez (boogschutter) (1991), Mexicaans boogschutter
Luis Álvarez (schermer), Mexicaans schermer